Список сезонов Даллас Маверикс в Национальной баскетбольной ассоциации. За 33 сезона своего существования (до 2012 года), Маверикс вышли в плей-офф НБА 19 раз. Команда выиграла один титул НБА в 2011 году и выходила в финал в 2006 году. Наилучший показатель побед-поражений команды был 67-15, в 2007 году, худший результат был 11-71, в сезоне 1992/93.

Статистика откорректированная по состоянию на конец сезона .

Сезоны

Статистика за все время 
Статистика откорректированная по состоянию на конец сезона .

Примечания

Ссылки 

Даллас Маверикс
Даллас Маверикс